

Patronyme 

 Benjamin Rabier (1864-1939), illustrateur français ;
 Fernand Rabier (1855-1933), personnalité politique française ;
 Florence Rabier (1971- ), météorologue française ;
 Jacques-René Rabier (1919-2019), haut fonctionnaire français, créateur de l’Eurobaromètre ;
 Jean Rabier (1927-2016), directeur de la photographie français ;
 Jean-Paul Rabier (1955-), footballeur français ;
 Narcisse Rabier (1829-1929), peintre français ;
 Sandra Rabier (1985-), joueuse de rugby internationale française.

Toponymie 

 Theil-Rabier, ville française de la Charente ;
 Saint-Rabier, ville française de la Dordogne.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France